Василий Юрьевич Одоевский
 Одоевский, Василий Юрьевич (?—1519) — литовский воевода.
 Одоевский, Василий Юрьевич (1672—1752) — полковник и действительный статский советник.